Desa Watuagung kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Watuagung (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,28, long 110,49), 
 Desa Watuagung (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,57, long 109,41), 
 Desa Watuagung (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,03, long 112,63), 
 Desa Watuagung (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,73, long 112,69), 
 Desa Watuagung (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -8,25, long 111,52), 

Robotskapade Indonesienförgreningar